CoView (Comic Viewer) es un programa que permite la visualización de archivos de historieta y /o Manga en sus formatos más utilizados:
 CBR (Comic Book Rar) 
 CBZ (Comic Book Zip)

Últimamente Internet se ha convertido en un lugar donde encontrar cómics de todo tipo. Para poderlos visualizar en el ordenador hace falta contar con una aplicación que se encargue de ello y que lo haga de forma eficiente y con calidad.

Coview parte de la base de presentar la visualización de la historieta cómo lo más importante del programa prescindiendo de innecesarios botones, menús, barras de estado y demás elementos que reducen espacio. La calidad de la imagen con la que muestra las páginas, la rapidez con la que las carga y los modos de visualización de los que dispone hacen de esta aplicación una de las mejores de la red. Se pierde por completo la sensación de estar viendo un cómic en un ordenador.

También se pueden leer imágenes de archivos comprimidos en RAR y en ZIP sin tener que descomprimir previamente. Por lo que si quiere conseguir más espacio en su disco duro puede comprimir sus fotos o sus imágenes en alguno de estos dos formatos y después verlas con Coview.

Y, evidentemente, se pueden visualizar directorios con imágenes.

Formatos que lee 
 Historietas: CBR, CBZ
 Comprimidos: RAR, ZIP
 Imágenes: BMP, JPG, PNG, GIF, ICO, DIB, WMF

Modos de visualización 
 Ajuste en pantalla
 Ajuste al 100%
 Ajuste al ancho
 Ajuste al alto
 Adaptación a la pantalla
 Ajuste dinámico
 Modo continuo
 Modo de dos hojas
 Visualización de miniaturas
 Pantalla de zoom
 Colección de cómics
 Efectos de fotografía (brillo, contraste, saturación, suavizado, perfilado, escala de grises, ...)
 ....

Idiomas de la aplicación 
 Español
 Inglés
 Alemán
 Portugués
 Letón
 Danés
 Dutch (Holandés)
Para cambiar el idioma de la aplicación debe presionar la tecla i

Ayuda 
Para obtener ayuda debe presionar la tecla F1 o bien hacer click derecho sobre cualquier parte de la aplicación.

Requisitos 
Coview es un programa que pesa muy poco (575 Kb) por lo que no consume recursos del ordenador. Además su instalación es totalmente limpia.

Sistemas operativos:
 Windows 98
 Windows Me
 Windows 2000
 Windows XP
 Windows Vista
 Windows 7
 Windows 8

Enlaces 

 Descargar Coview Descarga de Coview desde la página web del autor
Lectores de archivos CBR y CBZ
Descargar desde otro repositorio

Software
Edición de historieta